Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 359 dans le monde.

 RS-359 au Brésil
 Route 359 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 359 au Québec, Canada
 Interstate 359 aux États-Unis 
 Route régionale 359 en Finlande
 Route nationale 359 en France